Battos (griech. Βάττος „Stotterer“, lateinisch Battus) bezeichnet:

Figuren der griechischen Mythologie,
 Battos (Hirte), ein Hirte aus Messenien
 Battus (König von Malta), nimmt Anna, die Schwester der Königin Dido auf (Ovid Fasti 3,571)

Herrscher von Kyrene aus der Dynastie der Battiaden,
 Battos I., Gründer von Kyrene,
 Battos II., sein Enkel,
 Battos III., dessen Enkel,
 Battos IV., dessen Enkel,
 Battos, Kronprinz des letzten Herrschers Arkesilaos IV.

Familiennamen:

 Abraham Battus (1606–1674), evangelischer Theologe, Generalsuperintendent von Schwedisch-Pommern
 Bartholomäus Battus (1571–1637), evangelischer Theologe.
 Levinus Battus (1545–1591), deutscher Mediziner.

Außerdem:
 Battus, Figur in Christoph Ransmayrs Roman "Die letzte Welt" von 1988.
Battus (Gattung), Schmetterlingsgattung aus der Familie der Ritterfalter.